Medicinsk-Historisk Museum kan henvise til flere artikler
 Medicinsk Museion - et museum i København, der indtil 2004 blev kaldt Medicinsk-Historisk Museum
 Medicinsk-Historisk Museum (Næstved) - et muesum i Næstved